„Havmanden” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Havmanden” – okręt podwodny typu Havmanden z początku XX wieku
 „Havmanden” – okręt podwodny typu Havmanden z lat 30. XX wieku
 „Havmanden” (P532) – okręt patrolowy typu Daphne z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów